Eliteserien kan betyde flere ting:

 Superisligaen – den øverste danske ishockeyrække for mænd hed eliteserien 1985-1998
 Eliteserien (fodbold) – den øverste norske fodboldrække for mænd
 REMA 1000-ligaen (kvinder) – den øverste norske håndboldrække for kvinder
 Svenska hockeyligan – den øverste svenske ishockeyrække for mænd hed elitserien 1975-2013
 Eliteserien (norsk ishockey), også kaldet Fjordkraftligaen – den øverste norske ishockeyrække for mænd

Referencer